Istmio es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

 Istmio, un rey de los dorios, hijo del heráclida Temeno.
 Istmio, un rey de Mesenia, hijo de Glauco y nieto, por tanto, del rey Épito mencionado anteriormente. 

Por otro lado, Istmio era el sobrenombre con el que se honraba a Poseidón en el istmo de Corinto, en particular en la ciudad de Sición, donde tenía un templo.